Людовик Блас (; 31 декабря 1997, Коломб, Франция) — французский футболист, полузащитник футбольного клуба «Нант».

Карьера

Клубная 
В 2014—2016 годах играл за команду «Генгам B». В Любительском чемпионате 2 (5-й дивизион Франции) провёл 31 матч, забил 4 гола.

За основную команду «Генгама» дебютировал 6 декабря 2015 года в матче 17-го тура чемпионата Франции 2015/2016 против «Бордо». Всего, в сезоне 2015/2016, сыграл 14 матчей и забил 1 гол в чемпионате. В сезоне 2016/2017 сыграл 24 матча и забил 1 гол в чемпионате. В сезоне 2017/18 сыграл 31 матч и забил 3 гола в чемпионате. В сезоне 2018/19 сыграл 34 матча и забил 1 гол в чемпионате.

В сборной 
В составе сборной Франции (до 19 лет) выиграл чемпионат Европы 2016 в этой возрастной категории. Провёл на турнире 5 матчей, забил 2 гола.

Клубная статистика 
по состоянию на 08 декабря 2020

Достижения 
«Нант»
 Обладатель Кубка Франции: 2021/22

Франция (до 19)
 Чемпион Европы (до 19 лет) (1): 2016.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Нанта»

Футболисты Франции
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Нант»